Dohoda se používá ve více významech:

právo
 soukromoprávní smlouva či kontrakt
 mezinárodní smlouva
 mírová dohoda
 bilaterální dohoda
 dohoda o uzavření příměří či zastavení bojů

dějiny
 Srdečná dohoda – smlouva mezi Velkou Británií a Francií předcházející Trojdohodě
 Trojdohoda byla jedna ze stran bojující v první světové válce
 státy Dohody
 Malá dohoda bylo politické a vojenské spojenectví Československa, Jugoslávie a Rumunska, které existovalo mezi světovými válkami.
 Mnichovská dohoda
 Postupimská dohoda
 Londýnská dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Osy

jiné
 vojensky slangově – služební důstojnický opasek s řemenem přes prsa, někdy i se zbraní

Externí odkazy